

Letteratura 
 Prima di morire (Before I Die) – novella di Rex Stout del 1947
 Voglio vivere prima di morire (Before I Die) – romanzo di Jenny Downham del 2007

Musica 
 Before I Die – singolo dei Mushroomhead del 2001